Евге́ний Миха́йлович Попо́в:
 Попов, Евгений Михайлович (1901—1965) — советский архитектор, представитель конструктивизма.
 Попов, Евгений Михайлович (род. 1953) — советский футболист; советский и российский тренер.